«О́стров Сахали́н» — документальный фильм, снятый Эльдаром Рязановым и Василием Катаняном в 1954 году.

Лента, участвовавшая в программе короткометражных фильмов на Каннском кинофестивале (1955), во многом определила творческую судьбу Эльдара Рязанова: после неё молодой режиссёр получил приглашение на «Мосфильм» и начал работать в игровом кино.

Содержание 
Фильм, созданный в жанре киноочерка, знакомит зрителей с историей, природой, людьми острова Сахалин. Начав путешествие в Южно-Сахалинске, киноэкспедиция перемещается на летнее стойбище оленеводов, в геологическую партию, на птичий базар, к лежбищу морских котиков.

Съёмки с воздуха показывают, как пилоты наблюдают за движением рыбы и сообщают на землю об обнаружении многочисленных косяков сельди; в заданный участок немедленно отправляются траулеры. Пребывание на плавучем крабозаводе «Алма-Ата» позволяет зафиксировать, как отловленных крабов прямо на палубе опускают в кипящую морскую воду, а после охлаждения доставляют в цех для приготовления консервов.

В одном из ключевых эпизодов картины рассказывается о затёртом во льдах маленьком судне «Пожарский». Для его спасения в самолёт погружаются запас продуктов и взрывчатка. После двухчасовых поисков лётчик обнаруживает корабль. Первым на льдину спускается кинооператор. Затем начинается сброс мешков с продовольствием и медикаментами. С помощью взрывчатки экипаж пробивает путь во льдах до тех пор, пока судно не выходит в открытое море.

История фильма 
Фильм снимался пятью кинооператорами, которые работали одновременно на всей территории Сахалина с февраля по октябрь 1954 года. Киногруппе, перемещавшейся на разных видах транспорта, включая самолёты и оленьи упряжки, удалось зафиксировать сильнейшую метель, обрушившуюся на остров в мае.

Когда экспедиция прибыла на остров, местные жители рассказали, как годом ранее во льдах застряло рыболовецкое судно. Режиссёры, решив включить этот сюжет в ленту, использовали метод «воссоздания факта». На небольшой корабль, отправлявшийся в Охотское море для поисков льдины, сел оператор Леонид Панкин. Через несколько суток с судна сообщили, что ледяное поле найдено.

После этого к месту инсценируемого происшествия отправились два самолёта: с одного оператор снимал общий план, с другого — сброс мешков с продуктами и ящиков со взрывчаткой.

Чтобы оправдать кадры, снятые непосредственно на судне, решено было сообщить зрителям о спустившемся на льдину операторе, а вместо него скинуть с парашютом облачённый в полушубок манекен.

Режиссёр Будимир Метальников в статье «Оттепель — время дебютов» («Искусство кино») вспоминал, что «Остров Сахалин» считался видовым фильмом и Рязанов снимал его с удовольствием: «…никакого тебе агитпропа, никаких идеологических ошибок».

Несмотря на то, что тема была безопасная, готовая лента вызвала протест у директора худсовета, увидевшего в ней отход от стандартов. Картину спас режиссёр-документалист Леонид Кристи — он взял шесть коробок с фильмом и поехал с ними к министру.
  
В итоге «Остров Сахалин» вышел без единого замечания и был отобран для участия на Каннском кинофестивале.

Съёмочная группа 
 Эльдар Рязанов, Василий Катанян — режиссёры
 Леонид Панкин, Александр Кочетков, Николай Шмаков, Илья Гутман, Георгий Серов — операторы
 И. Осипов, Марк Трояновский — авторы сценария
 Револь Бунин, Сергей Разорёнов — композиторы
 Игорь Гунгер — звукооператор
 И. Егорова — ассистент режиссёра
 Александр Марьямов — закадровый текст
 Е. Тэн, Леонид Хмара — чтение текста
 Б. Чижов — директор картины

Примечания

Ссылки 
 
 Страница фильма «Остров Сахалин» в Энциклопедии Отечественного кино

Фильмы СССР 1954 года
Документальные фильмы СССР
Чёрно-белые фильмы СССР
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы на русском языке
Фильмы ЦСДФ